Höllerhagen heißt der Ort
 Höllerhagen (Nachrodt-Wiblingwerde), im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Höllerhagen ist der Familienname von
 Ernst Höllerhagen (1912–1956), deutscher Jazzklarinettist und -saxophonist